Ballay est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 

 Alain Ballay (1954-), homme politique français ;
 Noël Ballay (1847-1902), explorateur et médecin français.
 Pierre Ballay (1908-1984), général de division français.

Lieux 

 Ballay, commune française du département des Ardennes, en région Grand Est ;
 Rue Noël-Ballay, rue de Paris, dans le  ;
 Jardin de la rue Noël-Ballay.

Voir aussi